Уррака Кастильская:
 Уррака (королева Саморы) (1033/1034 — 1101) с 1065 года королева города Самора
 Уррака (королева Кастилии) (1081—1126) — королева Кастилии и Леона с 1109 года.
 Уррака Кастильская (королева Наварры) (1132—1164) — королева Наварры, жена короля Гарсии IV.
 Уррака (королева Португалии) (1186 или 1187—1220) — королева Португалии
 Уррака (вождь гуайми) (1490(?)—1531) — вождь индейского племени гуайми, национальный герой Панамы.